Динар Жусупалиевна Нукетаева (; род. 4 ноября 1964, село Архарлы, Алакольский район, Талдыкорганская область, КазССР, СССР) — казахский политический деятель. Депутат сената парламента Казахстана от города Алматы (с 2017 года).

Биография 
Окончила Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (1985) по специальности учитель химии, Институт имени У. А. Джолдасбекова по специальности юрист.

1986—1988 годы — воспитатель детсада совхоза им. Тюмебаева Алма-Атинской области.

1988—1991 годы — учитель химии, воспитатель группы продленного дня Ащибулакской, Узынагачской средних школ.

1992—1994 годы — инспектор, референт Жамбылского районного СНД, Жамбылской районной администрации.

1994—2004 годы — ведущий специалист, секретарь Жамбылского районного маслихата.

2004—2007 годы — депутат мажилиса парламента Республики Казахстан III созыва от избирательного округа № 17 Алматинской области, член комитета по социально-культурному развитию, член депутатской группы «Ауыл».

2007—2011 годы — депутат мажилиса парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-демократической партии «Нур Отан», председатель комитета по социально-культурному развитию (декабрь 2008 — август 2011).

С августа 2011 года по июнь 2017 года — и. о. ректора, ректор Казахского государственного женского педагогического университета.

В июне 2017 года была избрана депутатом сената парламента Казахстана от города Алматы.

Награды 
 Орден Парасат (2016)
 Орден «Курмет» (2007)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан» (2006)
 Почётный работник образования Республики Казахстан (2009)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Медаль НДП «Нур Отан» «Белсенді қызметі үшін» (2011)
 Нагрудный знак «20 лет финансовой полиции Казахстана» (2014)
 Медаль «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» (2015)
 Нагрудный знак «20 лет полиции Казахстана»

Примечания

Ссылки 
 Станица депутата Динар Нукетаевой на сайте сената парламента Казахстана 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Члены партии «Аманат»
Депутаты районных маслихатов Казахстана
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана III созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва
Ректоры Казахского женского педагогического университета
Депутаты Сената Парламента Казахстана